Pontevecchio ima više značenja:
 Pontevecchio, Pesaro-Urbino
 Pontevecchio, Savona